Манчев — фамилия. Известные носители:

 Манчев, Атанас (1921—1944) — болгарский поэт.
 Манчев, Владимир (род. 1977) — болгарский футболист, выступающий за клуб «Локомотив» из Софии.
 Манчев, Ганчо (1894—1968) — болгарский военачальник, генерал-майор.